Ex Machina — частина фрази deus ex machina. Використовується:

 Ex Machina (театральна компанія) — театральна компанія, заснована директором Робертом Лепажем в Квебеку, Канада
 Appleseed Ex Machina — аніме-фільм 2007 року, сиквел фільму 2004 року Appleseed
 Ex Machina — французька 3D-студія анімаційних фільмів, також відома як Sogitec
 Ex Machina (комікси) — серія коміксів, написаних Brian K. Vaughan
 Ex Machina (EP) — EP-диск гурту «Man or Astro-man?» (1998)
 Ex Machina (фільм) — британський фільм 2015 року
 Ex Machina (role-playing game) — посткіберпанкова рольова гра
 Ex Machina (Star Trek) — роман 2004 року із серії Всесвіт Star Trek від автора Christopher L. Bennett
 Ex Machina — також назва Super CO Power, яку використовує Lord Von Bolt, головний лиходій, у відеогрі Advance Wars: Dual Strike
 Deus Ex  — серія кіберпанкових відеоігор.